Сергей Пуртов:
 Пуртов, Сергей Валентинович (род. 1973) — российский хоккеист.
 Пуртов, Сергей Георгиевич (1919—1995) — полный кавалер ордена Славы.